Ви́ктор Кузнецо́в:
 
 Кузнецов, Виктор Андреевич (род. 1986) — украинский легкоатлет.
 Кузнецов, Виктор Борисович (1950—1998) — хоккеист, тренер.
 
 Кузнецов, Виктор Егорович (1946—2012) — депутат Госдумы 4 созыва (2003—2007) от КПРФ.
 
 Кузнецов, Виктор Игнатьевич (1923—1997) — Герой Советского Союза, лётчик-испытатель.
 Кузнецов, Виктор Игоревич (род. 1962) — советский футболист.
 
 Кузнецов, Виктор Павлович (1923—2002) — танкист, Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Виктор Петрович (1924—1987) — Герой Советского Союза.